Castagnole delle Lanze – comune italiano in provincia di Asti
Castagnole Monferrato – comune italiano in provincia di Asti
Castagnole Piemonte – comune italiano nella città metropolitana di Torino
Castagnole – frazione di Paese in provincia di Treviso
Castagnole o "frittelle" o "tortelli" o "zeppole" – frittelle a forma di castagna, aromatizzate di liquore e ricoperte da zucchero a velo
Castagnole o "nacchere" o "castagnette" – strumenti a percussione di tipo idiofono con intonazione indeterminata.

Pagine correlate 
 Castagnola
 Castagnoli (disambigua)